Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2009-2010 è stato il diciannovesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Lombardia.

Girone A

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2010-2011
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione 2010-2011 ai play-out.
      Retrocessa in Promozione 2010-2011 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Spareggio 13º posto

Play-out

Andata

Ritorno

Girone B

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2010-2011
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione 2010-2011 ai play-out.
      Retrocessa in Promozione 2010-2011 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Play-out

Andata

Ritorno

Girone C

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie D 2010-2011
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocessa in Promozione 2010-2011 ai play-out.
      Retrocessa in Promozione 2010-2011 subito.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-off

Semifinale

Finale

Play-out

Andata

Ritorno

Trofeo Campionato Regionale Lombardia 
L'edizione 2010 del Trofeo Campionato Regionale Lombardia, che assegna il titolo di campione di Eccellenza Lombardia, si è tenuta allo stadio Ferruccio di Seregno ed è stato vinto dal Saronno.

Le gare sono di 45 minuti. In caso di pareggio si disputano subito i calci di rigore; la vittoria ai rigori assegna due punti, la sconfitta uno.

Classifica finale

Note

Bibliografia 
 Uomini e gol - Stagione 2009/2010 di Nicola Binda e Roberto Cominoli, stampato da PressGrafica.

Collegamenti esterni 

Lombardia